Estonska nogometna reprezentanca je selekcija Nogometne zveze Estonije (EJL), ki zastopa Estonijo na mednarodni ravni. 5. decembra 2013 je na sedež selektorja stopil Magnus Pehrsson. Kapetan reprezentance je Ragnar Klavan.

Reprezentančni štab

Vsi dosedanji selektorji

v času od 1920–1940

Od 1992 naprej

Zunanje povezave

 Uradna spletna stran Estonske nogometne zveze 

 Estonska nogometna zveza na spletni strani svetovne nogometne zveze (FIFA) 

 Estonska nogometna zveza na straneh evropske nogometne zveze (UEFA)

RSSSF arhivi in rezultati od 1920–

 RSSSF arhiv podatkov o igralcih z največ nastopi in goli za EST reprezentanco

Tekme EST reprezentance 

tekme Estonske reprezentance 1920–1940

Evropske nogometne reprezentance
Nogomet v Estoniji